Plusieurs grandes graminées africaines fourragères ou céréalières sont parfois surnommées herbe de Guinée ou simplement guinée :
Megathyrsus maximus (syn. Panicum maximum), le Panic maximal,
Sorghum bicolor, le sorgho,
Sorghum halepense, le Sorgho d'Alep.

Notes et références 

Nom de graminée ambigu
Sorgho